Jaana ist eine Variante des weiblichen Vornamens Jana. Bekannte Namensträgerinnen sind:
 Jaana Ehmcke (* 1987), deutsche Schwimmerin
 Jaana Pelkonen (* 1977), finnische Moderatorin und Fotomodell

Jaana bezeichnet außerdem:
 Jaana (Ethnie), auch Yana, eine Ethnie in Burkina Faso